Wolowyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung Wolowiza/Воловица) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe, siehe Wolowyzja (Berehowe)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna, siehe Wolowyzja (Borsna)